Елабуга — город в Татарстане
 Елабуга — село в Хабаровском крае

См. также